Le palais de Charles Quint peut désigner :

Palais du Coudenberg sur le Coudenberg à Bruxelles en Belgique, palais où Charles Quint a été émancipé et où il a abdiqué;
Prinsenhof à Gand en Belgique, palais où Charles Quint est né;
Palais de Charles Quint sur l'Alhambra à Grenade en Espagne;
Palais de Marguerite d'York à Malines en Belgique, palais où Charles Quint a passé sa jeunesse;
Alcazar de Séville à Séville en Espagne, palais où Charles Quint s'est marié.

Charles Quint